Administrator bazy danych (ang. DBA)
 De Bellis Antiquitatis – gra planszowa
 Port lotniczy Dalbandin

Doctor of Business Administration (DBA)